Zahnschiene steht für:
 Zahnstangensysteme von Zahnradbahnen, siehe Zahnstange#Zahnschiene
 an den Zahnbogen angepasste prothesenähnliche Kunststoffauflagen, siehe Aufbissschiene
 ein Werkzeug im Bauwesen, mit dem etwa Fliesenkleber, Dünnbettmörtel oder andere Klebmörtel oder in einer definierten Auftragsstärke aufgezogen wird, etwa
 einen gezahnten Traufel (Zahntraufel oder Zahnkelle)
 eine gezahnte Abziehlatte oder 
 einen längeren Zahnspachtel